Nicole es un nombre de pila femenino y variante femenina de Nicolás. está formada con raíces griegas y significa "Victoria del pueblo, nombre propio femenino". Sus componentes léxicos son: νικη (nike) = victoria y λαος (laos) = pueblo. Tiene por lo tanto un significado parecido al de Nicodemo.

Geografía 
 Nicole, comuna del distrito de Agen en Francia.

Personas

Cantantes 
 Nicole, nombre real Denisse Lillian Laval Soza (1977), cantante chilena.
 Nicole, nombre real Nicole Hohloch (1964), cantante alemana, ganadora del Festival de Eurovisión en 1982.

Por nombre 
 Nicole Kidman (1967), actriz australiana.
 Nicole Vaidišová (1989), tenista checa.
 Nicole Perrot (1983), golfista chilena.
 Nicole DeHuff (1974-2005), actriz estadounidense.
 Nicole Scherzinger (1978), cantante, bailarina, compositora y actriz estadounidense.
 Nicole Neumann (1980), modelo, empresaria, excantante y conductora de TV argentina.
 Nicole Richie, actriz estadounidense conocida por el programa que hizo con su examiga Paris Hilton.
 Nicole Anderson, (1990), actriz estadounidense.
 Nicole Cooke (1983), ciclista británica.

Nombres femeninos